Dulkys ist der Name von

 Arūnas Dulkys (* 1972), litauischer Wirtschaftswissenschaftler, Gesundheitsminister im Kabinett Šimonytė
 Deividas Dulkys (* 1988), litauischer Basketballspieler